Мираваљес има више значења:

 Мираваљес (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Мираваљес (Оријентал), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Мираваљес (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику